Europejska Formuła 3 Sezon 1984 – dziesiąty sezon Europejskiej Formuły 3. Rozpoczął się 25 marca na torze Donington Park w Wielkiej Brytanii, a zakończył 21 października w Hiszpanii, na torze Circuito del Jarama. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Włoch Ivan Capelli. Wśród zespołów najlepsza okazała się włoska ekipa Coloni Motorsport.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Klasyfikacja konstruktorów

Bibliografia 
 - Race Index - Europe

Sezony Europejskiej Formuły 3
1984 w sportach motorowych
1984 w Europie